Змагання з плавання на дистанції 200 метрів вільним стилем серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбулись 25 і 26 липня.

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів 25 липня о 09:49.

Півфінали
Півфінали розпочались 25 липня о 18:44.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал відбувся 26 липня о 17:32.

Примітки 

200 метрів вільним стилем (жінки)